GvC steht für:

GvC Bewegung (ehemals Gemeinde von Christen), evangelische Freikirche evangelikaler Prägung in der Schweiz

Gvc steht für:

 Bahnhof Den Haag Centraal der Hauptbahnhof der niederländischen Stadt Den Haag (Abkürzung: Gvc)

gvc steht für:
 Wanano (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Wanano im Nordwesten von Amazonas (Brasilien) und im Departamento del Vaupés von Kolumbien

Abkürzung